Giez ist der Name zweier Gemeinden:
 Giez VD im Kanton Waadt, Schweiz
 Giez (Haute-Savoie) im Département Haute-Savoie, Frankreich